Новорождественка — название населённых пунктов в России:
 Новорождественка — село в Волоконовском районе Белгородской области.
 Новорождественка — деревня в Нижнеингашском районе Красноярского края.
 Новорождественка — село в Исилькульском районе Омской области.
 Новорождественка — деревня в Муромцевском районе Омской области.